Podmokle bezeichnet:
 Podmokle Małe (Klein Posemuckel (Posemukel), 1937–45: Klein Posenbrück)
 Podmokle Wielkie (Groß Posemuckel, 1937–1939: Groß Posenbrück, 1939–1945: Posenbrück)
Siehe auch
 Posemuckel
 Podmokly